La saison 2023 de l'équipe cycliste EF Education-EasyPost est la dix-neuvième de cette équipe.

Coureurs et encadrement technique

Effectif

Transferts

Victoires et podiums sur la saison

Champions nationaux, continentaux et mondiaux

Programme de la saison

Résultats détaillés

Courses UCI World Tour

Résultats sur les courses UCI World Tour d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des UCI World Tour 

 
  Alberto Bettiol :  - Leader au classement général pendant .
  Mikkel Honoré :  - Leader au classement du meilleur grimpeur pendant  et vainqueur de ce classement.

 
  EF Education-EasyPost :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant 4 jours.
 ¹ : Contre-la-montre par équipe. 

 
  Magnus Cort :  - Leader au classement général pendant une journée. 
  Neilson Powless :  - Leader au classement du meilleur grimpeur pendant une journée. 
  EF Education-EasyPost :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant une journée.
 ¹ : Contre-la-montre par équipe. 
 ² - La 6e étape de Paris-Nice annulée à cause des conditions météo..

Courses UCI ProSeries

Résultats sur les courses UCI ProSeries d'une journée

Résultats sur les courses à étapes UCI ProSeries 

  Magnus Cort :  - Leader au classement général pendant .
  Magnus Cort :  - Leader au classement par points pendant  et vainqueur de ce classement.
  EF Education-EasyPost :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant .

Courses Circuits continentaux

Résultats sur les courses Circuits continentaux d'une journée 

 *Coureur de l'équipe  EF Education-Nippo Development

Résultats sur les courses à étapes des Circuits continentaux 

  Neilson Powless :  - Leader au classement général pendant une journée et vainqueur de ce classement.
  EF Education-EasyPost :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant .
 ¹ - Alors qu'il restait  à parcourir, la course a été neutralisée suite à une importante chute. Le reste de l'étape est donc annulé par manque d'ambulances disponibles..

Championnats nationaux

Récapitulatif de la saison 

 (1) = Victoire ou podium en contre-la-montre par équipes.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 

Équipe cycliste aux États-Unis
Équipe cycliste en 2023
Cyclisme aux États-Unis en 2023